Kriva Bara kan verwijzen naar:

 Kriva Bara (Montana), een dorp in oblast Montana
 Kriva Bara (Vratsa), een dorp in oblast Vratsa